Galactite peut faire référence à :

 Galactite, en botanique, autre nom donné aux chardons du genre Galactites, 
 Galactite, en minéralogie, autre nom donné à la natrolite.